439 км, 439-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 171717
 439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 203886
 439 км —  пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 207942
 439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код       067227
 439 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код       600256